Wegely ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Wegely (1679–1755), Unternehmer in Berlin
 Wilhelm Caspar Wegely (1714–1764), preußischer Kaufmann und Unternehmer